Interkontinentala cupen 1971 var den tolfte upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll.

Europa representerades av Panathinaikos från Pireus, Grekland som vann Europacupen 1970–71. Sydamerika representerades av Nacional från Montevideo, Uruguay som vann Copa Libertadores 1971. 

Lagen möttes vid två tillfällen och Nacional vann cupen efter en vinst på Estadio Centenario, med ett ackumulerat slutresultat på 3–2.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Se även
Copa Libertadores 1971
Europacupen i fotboll 1970/1971

Källor

Noter

1971
Fotbollsåret 1971
1971 i Grekland
1971 i Uruguay
Club Nacional de Football
Panathinaikos FC